Oops!… I Did It Again Tour — третий концертный тур американской певицы Бритни Спирс, организованный в поддержку её второго студийного альбома Oops!… I Did It Again (2000). Концерты прошли в Северной Америке и Европе. Это был первый раз, когда Спирс гастролировала за пределами Северной Америки.

Предыстория
22 февраля 2000 года Спирс объявила о летнем туре в поддержку своего второго студийного альбома Oops!... I Did It Again (2000). В рамках этого турне Бритни впервые посетила Европу. 

До начала тура Forbes сообщил, что концертный промоутер SFX Entertainment гарантировал ей как минимум $200 000 за шоу. В качестве спонсоров по-прежнему остались Got Milk? и Polaroid, только к ним присоединились Clairol's и Herbal Essences. Для радио-кампании последнего певица записана песню «I've Got the Urge to Herbal».

Разогрев 
 A*Teens (на некоторых шоу в Северной Америке)
 Innosense (на некоторых шоу в Северной Америке)
 No Authority (на некоторых шоу в Северной Америке)
 2ge+her (на некоторых шоу в Северной Америке)
 BBMak (на некоторых шоу в Северной Америке)

Сет-лист
 «The Britney Spears Experience» (Video Introduction)
 «(You Drive Me) Crazy»
 «Stronger»
 «What U See (Is What U Get)»
 «From the Bottom of My Broken Heart»
 «What Would You Do to Meet Britney?» (Video Interlude)
 «Born to Make You Happy»
 «Lucky»
 «Sometimes»
 «Don't Let Me Be the Last to Know»
 «Meet the Band» (Performance Interlude)
 «The Beat Goes On»
 «Don't Go Knockin' on My Door»
 «(I Can't Get No) Satisfaction»
 «Meet the Dancers» (Dance Interlude)
 «...Baby One More Time»
 «The Britney Spears Experience II» (Video Interlude)
 «Oops!... I Did It Again»

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Бритни Спирс
Концертные туры 2000 года
Концертные туры 2001 года